Schneede ist der Name von:
  Uwe M. Schneede (* 1939) deutscher Kunsthistoriker
 Marina Schneede (* 1936) deutsche Kunsthistorikerin